Racing Gent kan een van de volgende sportclubs zijn:

Racing Club Gent, de oude naam van een Belgisch voetbalclub uit Gent, voor deze verschillende fusies onderging
Racing Club Gent Atletiek, een Belgische atletiekclub uit Gent